Сари́та Кэ́трин Луи́з Чоудху́ри (; 18 августа 1966, Блэкхит, Лондон, Великобритания) — английская актриса.

Биография 
Сарита Кэтрин Луиз Чоудхури родилась 18 августа 1966 года в Лондоне в семье индийского, бенгальского и английского происхождения Прабхаса Чандры Чоудхури и Джулии Патриши Спринг, которые женаты с 1964 года. У Сариты есть два брата — старший Чандра Пол Чоудхури и младший Кумар Майкл Чоудхури.

Сарита обучалась экономике в «Queen’s University».

Карьера 
Сарита дебютировала в кино в 1991 году, сыграв роль Мины в фильме «Миссисипская масала». Двумя годами позже её можно было увидеть в драме «Дом духов» в компании таких актеров, как Джереми Айронс, Мерил Стрип, Гленн Клоуз и Вайнона Райдер. В романтической ленте 1996 года «Кама Сутра: История любви» актриса исполнила роль принцессы Тары, а в триллере 1998 года «Идеальное убийство» - Ракель Мартинес. В 2006 году Чоудхури сыграла небольшую роль в фэнтези-триллере М. Найта Шьямалана «Девушка из воды». 

Актриса снималась во множестве сериалов, самые известные среди них: «Убойный отдел», «Закон и порядок», «Родина», а также «И повсюду тлеют пожары», транслировавшийся на телеканале Hulu весной 2020 года. 

В 2014-м Сарита исполнила роль Эльджерии – помощницы президента Сноу - в третьей части франшизы «Голодные игры», а в 2015-м – Захры в комедийной драме «Голограмма для короля» с Томом Хэнксом. 

В конце августа 2021 года в российский прокат выйдет фэнтези «Легенда о Зелёном рыцаре» режиссёра Дэвида Лоури, в котором Сарита сыграла Мать. Фильм основан на поэме неизвестного автора XIV века «Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь». В картине также снялись Дев Патель, Алисия Викандер и Джоэл Эдгертон.

Избранная фильмография 

доктор Хаким

Примечания

Ссылки